Дьяволик () — мультсериал о гениальном воре, не берущем ничего для себя. Снят по одноимённому итальянскому комиксу 1962 года Анджелы и Лучьяны Джуссани.

Описание 

Он был найден в море главарём преступного синдиката Кингом. Однако в тот момент когда волны принесли его к Кингу мальчик спас его, отразив тень нападавшего. Пантера обезвредила горе-убийцу, а Кинг принял мальчика в свою семью в качестве сына. Но у него был и родной сын Дейн.

Произошло немало событий, но впоследствии, после смерти Кинга, парень сбежал и взял себе имя пантеры — Дьяволик.

С тех пор он пытается всячески мешать преступному миру его брата и его друзей, но не один…

Сюжет 
Дьяволик, усыновленный криминальным боссом Кингом, и его нечестивый брат Дэйн растут со всеми привилегиями и в роскоши, чтобы впоследствии принять бразды правления синдикатом "Братство". Его тренируют выдающиеся умы мира и он становится известен своими умениями в виртуозных кражах, маскировке, остроумностью и изобретательностью. Но когда Дьяволик встречается с Евой, очаровательной девушкой, он навсегда меняется и разочаровывается в своей профессии. Чтобы убедиться в преданности своего сына, его приемный отец Кинг ставит перед ним задачу убить отца Евы. После того, как Дьяволик отказался следовать указам своего отца, Кинг и Дэйн подставили и незаконно отправили его в тюрьму за грабёж, который он не совершал. После освобождения из тюрьмы Дьяволик посвятил свою жизнь борьбе с Дэйном и серьёзной криминальной организацией, которую возглавлял его приёмный отец.

Персонажи 
Дьяволик — гениальный вор. Его родители погибли в катастрофе, но мальчика нашёл на берегу океана преступный лорд Кинг, возглавляющий Братство — самую влиятельную криминальную организацию в мире. Дьяволик взял себе имя в честь пантеры Кинга которая спасла ему жизнь ценой своей. Дьяволик — виртуозный и изобретательный вор, но не убийца. Его любимое оружие  — кинжалы, которые могут скрывать в себе разнообразные устройства.
Ева Кант — дочь человека, которого должен был убить Дьяволик. После того как Дьяволик вышел из тюрьмы они встретились и решили объединиться и уничтожить Братство. Их отношения, начинаясь как дружеские, довольно быстро переросли в романтические.
Дэйн — родной сын Кинга. Бесчестный и подлый. Он подставил Дьяволика, убил отца Евы и обезобразил Вулфа. Дэйн — нынешний глава Братства, в его руках огромная власть и бесчисленные ресурсы. В его распоряжении множество убийц и боевиков Братства. Он обладает обширными связями во всём мире.
Кинг — приёмный отец Дьяволика и родной отец Дэйна. Жестокий криминальный босс, имеющий тем не менее понятие о чести. Нашёл младенца на берегу океана, и решил воспитать как родного сына. Его ручная пантера спасла жизнь юноши и дала тому своё имя.
Вулф — жестокий и опасный наёмник Дэйна. Охотник за головами. Подобно тому, как Дьяволик пользуется кинжалами, Вулф использует кейсы, в которые установлено различное вооружение. Его лицо обезображено ожогами и следами от химикатов. Думает, что он обязан своими шрамами Дьяволику, хотя в этом виноват Дэйн.
Микки - член братства. Брюнетка, жадная до денег. 
Донторн - брат Микки. Желает вступить в братство
Андре - телохранитель Микки и Донторна
Леонов - член братства. Лысый, русский, носит монокль на глазу
Деггет - член братства. Брюнет, очкарик
Бандеррас - член братства
Рана - член братства. Когда то спасла Дьяволику жизнь и защитила от Дейна. Ныне работает на братство.
Эрик - помощник Раны, ее правая рука. Лысый 
Наоми - правая рука и телохранитель Дейна.
Кубо - китаец, мечник. правая рука одного из боссов триады. Позднее перешел на сторону братства. любимое оружие - электрический меч
Гинко - Полицейский. Считает Дьяволика преступником и жаждет его посадить. Противостоит и Дьяволику и Братству.
Босы триад и их подручные

Ссылки 

Мультсериалы США
Мультсериалы Франции
Мультсериалы Италии
Мультсериалы 1997 года
Fox Kids
Экранизации комиксов
Мультсериалы о супергероях